Coenonympha biocellata är en fjärilsart som beskrevs av Pionneau 1932. Coenonympha biocellata ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
biocellata